Bachen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Bachén, Chamula, Chiapas, 
 Bachen, Chenalhó, Chiapas, 
 Bachén, Larráinzar, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar